Il singolare  del Fergana Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Dudi Sela era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Yuki Bhambri ha battuto in finale Amir Weintraub 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Karol Beck (ritiro a causa di uno stiramento)
 Marco Chiudinelli (secondo turno)
 Izak van der Merwe (primo turno)
 Amir Weintraub (finale)

  Konstantin Kravčuk (secondo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
  Jamie Baker (primo turno)
  Denys Molčanov (semifinali)
  Farruch Dustov (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Fergana Challenger 2012